Ліга Умаглесі 2006—2007 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобув Олімпі.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Амері взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Грузії 2006—2007.
2. Клуби Торпедо (Кутаїсі) та Чихура не заявилися на наступний сезон через фінансові проблеми.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 травня 2007

|}
Не зважаючи на перемогу у матчі плей-оф, клуб Чихура не заявився на наступний сезон через фінансові проблеми.

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

2006–2007
Грузія
Грузія
2006 у Грузії
2007 у Грузії
2006 у грузинському спорті
2007 у грузинському спорті